Игнора́нтные бра́тья ():

 Игнорантные братья — уничижительное самоназвание братьев монашеского ордена Святого Иоанна Божьего (основанного в Португалии и Испании св. Иоанном Божьим);
 Игнорантные братья — название, распространившееся также на членов монашеского ордена «Братья христианских школ» во Франции

Примечания